Il retaggio del deserto o Retaggio nel deserto (The Heritage of the Desert) – romanzo di Zane Grey del 1910
 The Heritage of the Desert – film del 1924 diretto da Irvin Willat